Voici une liste non exhaustive d'amas stellaires, classée par ordre alphabétique de constellations.

Voir aussi 
Liste d'amas globulaires
Liste d'amas ouverts
Liste d'amas

Amas stellaire